Иван Маркевич:
 Маркевич, Иван Викентьевич (род. 1943) — советский футболист.
 Маркевич, Иван Львович (1905—1961) — советский актёр.